Hosono ist der Familienname folgender Personen:
 Gōshi Hosono (* 1971), japanischer Politiker
 Haruomi Hosono (* 1947), japanischer Musiker
 Hideo Hosono (* 1953), japanischer Physiker
 Hosono Nagayoshi (1883–1950), japanischer Jurist und oberster Richter